Besköl kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Bisjkul, ort, Nordkazakstan, 
 Besköl (ort i Kazakstan), Almaty, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar